3 miejscowości w Polsce: 
 Bodzanowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Dobre 
 Bodzanowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń 
 Bodzanowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec

Zobacz też: Bodzanowo Drugie, Bodzanów